Jan Grzegorzewski (ok. 1850–1922) – polski krajoznawca, etnograf, slawista, orientalista
 Jan Grzegorzewski (1914–2008) – polski artysta plastyk, malarz, rzeźbiarz, grafik